Caprivi puede referirse a:

 Caprivi, el antiguo nombre de la región de Zambezi, Namibia;
 Franja de Caprivi, parte de Namibia;
 Conflicto de Caprivi, un intento secesionista de la Armada de Liberación de Caprivi;
 Caprivi Oriental, un antiguo bantustán del África del Sudoeste;
 Caprivi, una localidad del condado de Cumberland County, Pensilvania (Estados Unidos);
 Leo von Caprivi, canciller alemán entre 1890 y 1894.